San Justo, traduction espagnole de Saint Juste, peut se référer :

 En Argentine

 Au département de San Justo de la province de Córdoba ;
 Au département de San Justo de la province de Santa Fe ;
 À la ville de San Justo de la province de Buenos Aires ;
 À la ville de San Justo de la province de Santa Fe ;

 En Espagne

 À la ville de San Justo ;
 À la ville de San Justo de la Vega ;
 À la ville de San Justo Desvern.

Voir aussi 
Le  est un navire espagnol qui participe à la bataille de Trafalgar.